Una vez más puede hacer referencia a:

 Una vez más, programa de televisión chileno.
 Una vez más, álbum de Rocío Dúrcal.
 «Una vez más», canción de Juan Gabriel.
 «Una vez más», canción de Shaw.
 «Una vez más», canción de Gabriel Coronel.
 Una Vez Más Holdings, LLC., empresa de medios de comunicación.